Лазар Михович (; родился 12 марта 2003 года, Черногория) — черногорский футболист, нападающий клуба «Будучност».

Клубная карьера 
Михович — воспитанник клуба «Будучност». 12 июня 2020 года в матче против даниловградской «Искры» он дебютировал в чемпионате Черногории. 11 апреля 2021 года в поединке против «Сутьески» Лазар забил свой первый гол за «Будучност». На момент 2021 года Михович трижды выиграл чемпионат и дважды завоевал Кубок Черногории.

Достижения 

Клубные

 «Будучност»
 Победитель чемпионата Черногории (2) — 2019/2020, 2020/2021
 Обладатель Кубка Черногории (1) — 2020/2021

Примечания 

Футболисты Черногории
Игроки ФК «Будучност» Подгорица